Табернес-де-Вальдигна (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 49,2 км². Население — 18130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tabernes
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Directorio Web de La Safor. 

Муниципалитеты Валенсии